Cisanesi – abitanti di Cisano Bergamasco
Cisanesi – abitanti di Cisano sul Neva